Гвидо:

 Гвидо — мужское имя германского происхождения.
 Гвидо (ум. 930) — граф Лукки и маркграф Тосканы.
 Гвидо I (ум. 860) — герцог и маркграф Сполето.
 Гвидо II (860/865—882/883) — герцог Сполето (880—882/883) из династии Гвидонидов.
 Гвидо Сполетский (ум. 894) — король Италии с 889, император Запада с 891, маркграф Камерино, герцог Сполето.
 Гвидо IV (870/875—897) — герцог Сполето и маркграф Камерино.
 Гвидо Поппе (род. 1954) — бельгийский малаколог.
 Гвидо Фава (1190—1243) — итальянский писатель, юрист.
 Гвидо да Вико — католический церковный деятель XII века.
 Гвидо да Сиена — итальянский художник, работавший в Сиене в период между 1260 и 1290 гг. Сиенская школа.
 Гвидо де Колумна — итальянский историк и поэт XIII века.
 Гвидо ди Грациано (последняя четверть XIII века) — итальянский художник.
 Гвидо д’Ареццо (ок. 990—ок. 1050) — итальянский теоретик музыки.
 Гвидо да Монтефельтро (1223—1298) — синьор Монтефельтро, кондотьер и политик.